Jappe ist der Familienname folgender Personen:

 Anselm Jappe (* 1962), deutscher Philosoph und Schriftsteller
 Elisabeth Jappe (1934–2021), deutsche Kunstkritikerin und Kunstwissenschaftlerin
 Georg Jappe (1936–2007), deutscher Autor
 Paul Jappe (1898–1989), US-amerikanischer American-Football-Spieler